Pomerants ist der Familienname folgender Personen:

 Grigorij Pomerants (* 1918), russischer Philosoph und Kulturtheoretiker, siehe Grigori Solomonowitsch Pomeranz
 Marko Pomerants (* 1964), estnischer Politiker

Siehe auch:
 Pomeranz
 Pommeranz
 Pomeranze